|-
|(51251)||2000 JE49|| align=right|13,3|| align=right|2,908|| align=right|0,057|| align=right|13,01|| align=right|4,958||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51252)||2000 JT49|| align=right|14,5|| align=right|2,894|| align=right|0,062|| align=right|2,50|| align=right|4,923||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51253)||2000 JG56|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,211|| align=right|11,11|| align=right|4,307||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51254)||2000 JK57|| align=right|12,6|| align=right|3,238|| align=right|0,069|| align=right|11,30|| align=right|5,826||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51255)||2000 JX57|| align=right|13,3|| align=right|2,903|| align=right|0,063|| align=right|17,67|| align=right|4,946||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51256)||2000 JB58|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,051|| align=right|12,88|| align=right|4,443||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51257)||2000 JL59|| align=right|13,7|| align=right|2,963|| align=right|0,044|| align=right|8,87|| align=right|5,099||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51258)||2000 JU59|| align=right|13,3|| align=right|2,536|| align=right|0,233|| align=right|11,60|| align=right|4,037||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51259)||2000 JY59|| align=right|13,7|| align=right|2,874|| align=right|0,080|| align=right|13,12|| align=right|4,873||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51260)||2000 JZ62|| align=right|13,2|| align=right|2,998|| align=right|0,084|| align=right|8,93|| align=right|5,191||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51261)||2000 JH64|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,132|| align=right|2,03|| align=right|4,366||MBA||13. maj 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(51262)||2000 JC69|| align=right|13,6|| align=right|2,698|| align=right|0,196|| align=right|13,43|| align=right|4,430||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51263)||2000 JM69|| align=right|13,0|| align=right|3,131|| align=right|0,014|| align=right|21,71|| align=right|5,539||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51264)||2000 JH71|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,016|| align=right|11,93|| align=right|4,603||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51265)||2000 JM71|| align=right|14,4|| align=right|2,331|| align=right|0,116|| align=right|11,21|| align=right|3,557||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51266)||2000 JX71|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,185|| align=right|10,20|| align=right|4,588||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51267)||2000 JE72|| align=right|15,0|| align=right|3,237|| align=right|0,022|| align=right|8,11|| align=right|5,823||MBA||1. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51268)||2000 JM72|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,095|| align=right|9,78|| align=right|4,600||MBA||1. maj 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51269)||2000 JU72|| align=right|14,7|| align=right|2,782|| align=right|0,164|| align=right|10,45|| align=right|4,639||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51270)||2000 JK73|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,129|| align=right|7,97|| align=right|4,667||MBA||2. maj 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51271)||2000 JD74|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,062|| align=right|6,28|| align=right|4,544||MBA||4. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51272)||2000 JO74|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,023|| align=right|2,08|| align=right|4,281||MBA||4. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51273)||2000 JV74|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,080|| align=right|7,76|| align=right|5,480||MBA||4. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51274)||2000 JR77|| align=right|14,2|| align=right|2,988|| align=right|0,075|| align=right|9,99|| align=right|5,164||MBA||9. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51275)||2000 JW78|| align=right|14,3|| align=right|3,010|| align=right|0,067|| align=right|10,02|| align=right|5,222||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51276)||2000 JZ81|| align=right|13,6|| align=right|2,706|| align=right|0,133|| align=right|11,77|| align=right|4,452||MBA||7. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51277)||2000 JK82|| align=right|14,2|| align=right|3,116|| align=right|0,237|| align=right|0,81|| align=right|5,499||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51278)||2000 JC84|| align=right|14,6|| align=right|2,960|| align=right|0,040|| align=right|11,84|| align=right|5,092||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51279)||2000 JC85|| align=right|12,1|| align=right|3,121|| align=right|0,250|| align=right|16,90|| align=right|5,512||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51280)||2000 KG4|| align=right|15,3|| align=right|3,006|| align=right|0,050|| align=right|4,93|| align=right|5,211||MBA||24. maj 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(51281)||2000 KW6|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,045|| align=right|10,62|| align=right|5,493||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51282)||2000 KC7|| align=right|13,5|| align=right|2,973|| align=right|0,088|| align=right|10,85|| align=right|5,127||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51283)||2000 KN7|| align=right|13,3|| align=right|3,004|| align=right|0,192|| align=right|10,88|| align=right|5,207||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51284)||2000 KE9|| align=right|14,2|| align=right|3,938|| align=right|0,266|| align=right|3,02|| align=right|7,814||HLD||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51285)||2000 KM15|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,158|| align=right|5,86|| align=right|4,565||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51286)||2000 KX15|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,024|| align=right|23,50|| align=right|5,571||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51287)||2000 KH16|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,095|| align=right|7,81|| align=right|5,418||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51288)||2000 KH20|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,134|| align=right|0,72|| align=right|5,614||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51289)||2000 KK21|| align=right|13,8|| align=right|2,915|| align=right|0,138|| align=right|11,35|| align=right|4,976||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51290)||2000 KF27|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,132|| align=right|0,53|| align=right|5,410||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51291)||2000 KK29|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,151|| align=right|27,98|| align=right|5,683||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51292)||2000 KF30|| align=right|14,0|| align=right|2,927|| align=right|0,107|| align=right|1,92|| align=right|5,008||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51293)||2000 KP30|| align=right|13,3|| align=right|2,964|| align=right|0,113|| align=right|8,87|| align=right|5,101||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51294)||2000 KT30|| align=right|14,7|| align=right|2,554|| align=right|0,203|| align=right|8,23|| align=right|4,081||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51295)||2000 KF36|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,153|| align=right|4,11|| align=right|4,152||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51296)||2000 KA37|| align=right|14,7|| align=right|3,091|| align=right|0,106|| align=right|10,71|| align=right|5,435||MBA||29. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51297)||2000 KN45|| align=right|14,0|| align=right|3,261|| align=right|0,122|| align=right|9,57|| align=right|5,888||MBA||30. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51298)||2000 KY51|| align=right|12,9|| align=right|3,989|| align=right|0,209|| align=right|3,28|| align=right|7,965||HLD||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51299)||2000 KK52|| align=right|14,3|| align=right|3,153|| align=right|0,077|| align=right|7,67|| align=right|5,599||MBA||23. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51300)||2000 KL52|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,094|| align=right|13,31|| align=right|4,505||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51301)||2000 KX54|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,059|| align=right|11,96|| align=right|5,156||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51302)||2000 KY54|| align=right|13,9|| align=right|2,541|| align=right|0,101|| align=right|14,66|| align=right|4,050||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51303)||2000 KR56|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,057|| align=right|10,10|| align=right|5,151||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51304)||2000 KB58|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,186|| align=right|16,11|| align=right|4,315||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51305)||2000 KL58|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,089|| align=right|10,76|| align=right|5,147||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51306)||2000 KL59|| align=right|14,9|| align=right|3,158|| align=right|0,049|| align=right|3,74|| align=right|5,612||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51307)||2000 KF61|| align=right|13,4|| align=right|3,222|| align=right|0,023|| align=right|12,27|| align=right|5,782||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51308)||2000 KK62|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,137|| align=right|14,39|| align=right|4,410||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51309)||2000 KN62|| align=right|14,0|| align=right|3,408|| align=right|0,029|| align=right|12,18|| align=right|6,289||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51310)||2000 KY62|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,093|| align=right|11,71|| align=right|5,102||MBA||26. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51311)||2000 KJ65|| align=right|14,6|| align=right|3,065|| align=right|0,119|| align=right|10,59|| align=right|5,366||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51312)||2000 KG66|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,042|| align=right|10,99|| align=right|5,449||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51313)||2000 KF71|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|14,04|| align=right|4,664||MBA||28. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51314)||2000 KX73|| align=right|13,9|| align=right|3,250|| align=right|0,057|| align=right|11,03|| align=right|5,859||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51315)||2000 KY73|| align=right|14,7|| align=right|2,601|| align=right|0,186|| align=right|15,70|| align=right|4,194||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51316)||2000 KZ73|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,037|| align=right|10,65|| align=right|5,147||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51317)||2000 KZ75|| align=right|13,7|| align=right|3,206|| align=right|0,024|| align=right|11,28|| align=right|5,740||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51318)||2000 KT77|| align=right|13,7|| align=right|3,023|| align=right|0,100|| align=right|10,73|| align=right|5,254||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51319)||2000 KF80|| align=right|13,1|| align=right|3,185|| align=right|0,087|| align=right|19,25|| align=right|5,683||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51320)||2000 KP81|| align=right|14,6|| align=right|3,123|| align=right|0,149|| align=right|5,18|| align=right|5,518||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51321)||2000 LL1|| align=right|14,2|| align=right|2,551|| align=right|0,052|| align=right|15,36|| align=right|4,074||MBA||1. junij 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(51322)||2000 LY5|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,124|| align=right|5,84|| align=right|5,608||MBA||6. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51323)||2000 LQ8|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,117|| align=right|6,94|| align=right|4,380||MBA||4. junij 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(51324)||2000 LV8|| align=right|11,9|| align=right|3,181|| align=right|0,076|| align=right|15,73|| align=right|5,673||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51325)||2000 LV16|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,067|| align=right|11,59|| align=right|5,383||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51326)||2000 LY16|| align=right|13,4|| align=right|2,980|| align=right|0,065|| align=right|11,17|| align=right|5,145||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51327)||2000 LA19|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,109|| align=right|16,34|| align=right|5,616||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51328)||2000 LO19|| align=right|12,7|| align=right|3,236|| align=right|0,082|| align=right|13,45|| align=right|5,820||MBA||8. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51329)||2000 LP32|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,170|| align=right|26,04|| align=right|5,615||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51330)||2000 LK33|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,139|| align=right|6,61|| align=right|5,535||MBA||4. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51331)||2000 LH35|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,043|| align=right|11,27|| align=right|5,095||MBA||1. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51332)||2000 LP35|| align=right|12,7|| align=right|3,178|| align=right|0,045|| align=right|14,43|| align=right|5,666||MBA||1. junij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51333)||2000 ME|| align=right|13,3|| align=right|3,096|| align=right|0,111|| align=right|11,89|| align=right|5,446||MBA||22. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51334)||2000 NW11|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,110|| align=right|8,98|| align=right|5,308||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51335)||2000 NZ11|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,228|| align=right|7,24|| align=right|3,506||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51336)||2000 NV26|| align=right|13,1|| align=right|3,160|| align=right|0,060|| align=right|8,31|| align=right|5,615||MBA||4. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51337)||2000 OK12|| align=right|14,7|| align=right|2,175|| align=right|0,215|| align=right|2,96|| align=right|3,207||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51338)||2000 OZ24|| align=right|12,7|| align=right|2,945|| align=right|0,146|| align=right|8,11|| align=right|5,053||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51339)||2000 OA61|| align=right|12,2|| align=right|5,163|| align=right|0,069|| align=right|7,09|| align=right|11,74||JUT||28. julij 2000||OCA-Anza||OCA-Anza
|-
|(51340)||2000 QJ12|| align=right|11,8|| align=right|5,192|| align=right|0,065|| align=right|2,77|| align=right|11,83||JUT||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51341)||2000 QP26|| align=right|14,3|| align=right|2,670|| align=right|0,301|| align=right|6,02|| align=right|4,361||MBA||23. avgust 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(51342)||2000 QO75|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,128|| align=right|2,74|| align=right|4,365||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51343)||2000 QR80|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,116|| align=right|3,55|| align=right|3,741||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51344)||2000 QA127|| align=right|11,8|| align=right|5,174|| align=right|0,047|| align=right|4,39|| align=right|11,77||JUT||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51345)||2000 QH137|| align=right|12,0|| align=right|5,227|| align=right|0,151|| align=right|13,93|| align=right|11,96||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51346)||2000 QX158|| align=right|11,8|| align=right|5,153|| align=right|0,029|| align=right|8,98|| align=right|11,70||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51347)||2000 QZ165|| align=right|11,9|| align=right|5,158|| align=right|0,142|| align=right|7,65|| align=right|11,72||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51348)||2000 QR169|| align=right|11,4|| align=right|5,141|| align=right|0,066|| align=right|7,71|| align=right|11,66||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51349)||2000 QQ173|| align=right|12,6|| align=right|3,964|| align=right|0,142|| align=right|10,45|| align=right|7,892||HLD||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51350)||2000 QU176|| align=right|11,6|| align=right|5,225|| align=right|0,053|| align=right|17,27|| align=right|11,95||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51351)||2000 QO218|| align=right|12,4|| align=right|5,139|| align=right|0,069|| align=right|2,96|| align=right|11,65||JUT||20. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51352)||2000 RW9|| align=right|15,1|| align=right|2,232|| align=right|0,177|| align=right|7,20|| align=right|3,335||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51353)||2000 RQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,276|| align=right|6,96|| align=right|4,479||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51354)||2000 RX25|| align=right|11,1|| align=right|5,141|| align=right|0,106|| align=right|9,91|| align=right|11,66||JUT||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51355)||2000 RM50|| align=right|15,0|| align=right|2,469|| align=right|0,225|| align=right|5,83|| align=right|3,880||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51356)||2000 RY76|| align=right|15,5|| align=right|1,812|| align=right|0,112|| align=right|22,21|| align=right|2,439||MBA||8. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51357)||2000 RM88|| align=right|12,1|| align=right|5,216|| align=right|0,070|| align=right|9,02|| align=right|11,92||JUT||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51358)||2000 SO5|| align=right|13,7|| align=right|2,635|| align=right|0,134|| align=right|15,48|| align=right|4,276||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51359)||2000 SC17|| align=right|11,6|| align=right|5,174|| align=right|0,116|| align=right|9,49|| align=right|11,77||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51360)||2000 SZ25|| align=right|12,1|| align=right|5,216|| align=right|0,054|| align=right|7,09|| align=right|11,91||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51361)||2000 SS124|| align=right|12,7|| align=right|3,158|| align=right|0,138|| align=right|13,17|| align=right|5,611||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51362)||2000 SY247|| align=right|12,1|| align=right|5,234|| align=right|0,061|| align=right|5,17|| align=right|11,98||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51363)||2000 SO319|| align=right|13,9|| align=right|2,754|| align=right|0,218|| align=right|9,83|| align=right|4,569||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51364)||2000 SU333|| align=right|11,2|| align=right|5,202|| align=right|0,107|| align=right|14,20|| align=right|11,87||JUT||26. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51365)||2000 TA42|| align=right|10,4|| align=right|5,247|| align=right|0,057|| align=right|30,16|| align=right|12,02||JUT||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51366)||2000 UU88|| align=right|15,5|| align=right|2,167|| align=right|0,041|| align=right|3,21|| align=right|3,188||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51367)||2000 UD104|| align=right|13,5|| align=right|2,195|| align=right|0,192|| align=right|6,49|| align=right|3,251||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51368)||2000 WV60|| align=right|14,5|| align=right|2,347|| align=right|0,132|| align=right|7,99|| align=right|3,594||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51369)||2000 WD158|| align=right|12,9|| align=right|2,747|| align=right|0,122|| align=right|15,14|| align=right|4,553||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51370)||2000 WS165|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,110|| align=right|23,16|| align=right|3,565||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(51371)||2000 XF15|| align=right|14,2|| align=right|1,833|| align=right|0,062|| align=right|22,98|| align=right|2,482||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51372)||2000 YM18|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,116|| align=right|5,82|| align=right|3,664||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51373)||2000 YF53|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,129|| align=right|14,59|| align=right|4,171||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51374)||2000 YN63|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,155|| align=right|7,64|| align=right|3,567||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51375)||2000 YO120|| align=right|14,9|| align=right|1,943|| align=right|0,110|| align=right|20,11|| align=right|2,708||MBA||19. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51376)||2001 AZ23|| align=right|15,2|| align=right|2,368|| align=right|0,092|| align=right|7,11|| align=right|3,644||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51377)||2001 AK28|| align=right|15,7|| align=right|1,946|| align=right|0,067|| align=right|19,40|| align=right|2,714||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51378)||2001 AT33|| align=right|11,1|| align=right|5,193|| align=right|0,051|| align=right|33,60|| align=right|11,84||JUT||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51379)||2001 BY7|| align=right|14,7|| align=right|2,228|| align=right|0,132|| align=right|5,20|| align=right|3,325||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51380)||2001 BM44|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,174|| align=right|4,90|| align=right|3,687||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51381)||2001 BG51|| align=right|14,0|| align=right|2,311|| align=right|0,219|| align=right|23,88|| align=right|3,512||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51382)||2001 BK73|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,208|| align=right|9,20|| align=right|3,639||MBA||28. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51383)||2001 BF77|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,132|| align=right|7,47|| align=right|3,445||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51384)||2001 CP4|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|6,96|| align=right|3,693||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51385)||2001 CR20|| align=right|15,3|| align=right|1,932|| align=right|0,078|| align=right|22,19|| align=right|2,685||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51386)||2001 CN35|| align=right|14,9|| align=right|1,954|| align=right|0,077|| align=right|21,43|| align=right|2,730||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51387)||2001 DU6|| align=right|13,1|| align=right|2,717|| align=right|0,178|| align=right|13,35|| align=right|4,478||MBA||17. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(51388)||2001 DE14|| align=right|16,5|| align=right|2,171|| align=right|0,191|| align=right|2,90|| align=right|3,199||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51389)||2001 DH15|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,104|| align=right|8,13|| align=right|3,594||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51390)||2001 DW18|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,241|| align=right|5,78|| align=right|3,819||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51391)||2001 DM21|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,186|| align=right|13,12|| align=right|4,521||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51392)||2001 DW30|| align=right|14,2|| align=right|2,700|| align=right|0,207|| align=right|11,61|| align=right|4,436||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51393)||2001 DW44|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,167|| align=right|5,81|| align=right|3,398||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51394)||2001 DX49|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,222|| align=right|10,62|| align=right|3,736||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51395)||2001 DH71|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,137|| align=right|1,35|| align=right|3,702||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51396)||2001 DW71|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,088|| align=right|6,19|| align=right|3,505||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51397)||2001 DT74|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,117|| align=right|3,11|| align=right|3,562||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51398)||2001 DJ80|| align=right|15,1|| align=right|2,165|| align=right|0,159|| align=right|4,02|| align=right|3,185||MBA||24. februar 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51399)||2001 DG81|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,109|| align=right|7,31|| align=right|3,711||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51400)||2001 DN81|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,244|| align=right|10,90|| align=right|3,730||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51401)||2001 DX82|| align=right|17,1|| align=right|2,126|| align=right|0,047|| align=right|2,29|| align=right|3,099||MBA||22. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51402)||2001 DC92|| align=right|15,9|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|7,59|| align=right|3,369||MBA||20. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51403)||2001 DE99|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,122|| align=right|6,04|| align=right|3,430||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51404)||2001 DV99|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,165|| align=right|3,41|| align=right|3,665||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51405)||2001 DL106|| align=right|12,8|| align=right|5,354|| align=right|0,071|| align=right|1,86|| align=right|12,39||JUT||23. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(51406)||2001 DL108|| align=right|16,3|| align=right|2,543|| align=right|0,178|| align=right|16,49|| align=right|4,054||MBA||26. februar 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(51407)||2001 EU5|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,225|| align=right|3,93|| align=right|3,688||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51408)||2001 EQ6|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,164|| align=right|3,37|| align=right|3,627||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51409)||2001 EU6|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,239|| align=right|5,62|| align=right|4,325||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51410)||2001 EJ7|| align=right|15,9|| align=right|2,197|| align=right|0,150|| align=right|5,86|| align=right|3,256||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51411)||2001 EL9|| align=right|16,2|| align=right|2,212|| align=right|0,164|| align=right|5,08|| align=right|3,289||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51412)||2001 EE10|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,231|| align=right|3,14|| align=right|3,713||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51413)||2001 EO11|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,163|| align=right|12,50|| align=right|4,324||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51414)||2001 EK12|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,240|| align=right|15,48|| align=right|4,098||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|51415 Tovinder||2001 ER13|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,136|| align=right|7,34|| align=right|3,471||MBA||15. marec 2001||Needville||J. Dellinger; W. G. Dillon
|-
|(51416)||2001 EX15|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,266|| align=right|9,74|| align=right|4,586||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51417)||2001 EG17|| align=right|16,1|| align=right|1,954|| align=right|0,104|| align=right|21,27|| align=right|2,731||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51418)||2001 EO17|| align=right|15,5|| align=right|1,960|| align=right|0,067|| align=right|22,92|| align=right|2,744||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51419)||2001 EJ20|| align=right|17,2|| align=right|2,272|| align=right|0,142|| align=right|2,59|| align=right|3,425||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51420)||2001 EV20|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,193|| align=right|4,33|| align=right|3,704||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51421)||2001 EC22|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,119|| align=right|4,21|| align=right|3,387||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51422)||2001 EJ24|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,159|| align=right|7,56|| align=right|3,502||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51423)||2001 FJ|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,137|| align=right|0,63|| align=right|3,700||MBA||16. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51424)||2001 FK|| align=right|15,8|| align=right|1,952|| align=right|0,049|| align=right|21,18|| align=right|2,726||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51425)||2001 FV1|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,151|| align=right|5,33|| align=right|3,634||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51426)||2001 FV3|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,131|| align=right|2,34|| align=right|3,594||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51427)||2001 FE4|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,187|| align=right|9,20|| align=right|4,218||MBA||19. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(51428)||2001 FS4|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,195|| align=right|5,59|| align=right|3,335||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51429)||2001 FU5|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,156|| align=right|11,63|| align=right|4,409||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51430)||2001 FH7|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,137|| align=right|7,12|| align=right|3,538||MBA||20. marec 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|51431 Jayardee||2001 FH9|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,152|| align=right|3,64|| align=right|3,775||MBA||19. marec 2001||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(51432)||2001 FB15|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,160|| align=right|4,40|| align=right|3,395||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51433)||2001 FY17|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,162|| align=right|4,61|| align=right|3,605||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51434)||2001 FG19|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,142|| align=right|22,73|| align=right|5,617||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51435)||2001 FH20|| align=right|15,2|| align=right|2,264|| align=right|0,156|| align=right|5,21|| align=right|3,406||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51436)||2001 FD21|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,178|| align=right|14,10|| align=right|4,694||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51437)||2001 FF21|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,040|| align=right|9,48|| align=right|4,484||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51438)||2001 FP21|| align=right|15,3|| align=right|2,342|| align=right|0,135|| align=right|7,70|| align=right|3,585||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(51439)||2001 FW23|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,162|| align=right|3,96|| align=right|3,270||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51440)||2001 FW24|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,236|| align=right|6,25|| align=right|3,486||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51441)||2001 FY25|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,088|| align=right|6,72|| align=right|3,363||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51442)||2001 FZ25|| align=right|13,1|| align=right|2,737|| align=right|0,343|| align=right|16,24|| align=right|4,528||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51443)||2001 FN27|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,180|| align=right|4,23|| align=right|3,360||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51444)||2001 FS27|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,141|| align=right|2,59|| align=right|3,731||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51445)||2001 FM28|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,137|| align=right|7,05|| align=right|3,568||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51446)||2001 FX28|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,138|| align=right|5,10|| align=right|3,383||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51447)||2001 FZ28|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,100|| align=right|4,72|| align=right|4,149||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51448)||2001 FD29|| align=right|14,3|| align=right|2,768|| align=right|0,144|| align=right|13,69|| align=right|4,605||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51449)||2001 FH29|| align=right|15,3|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|7,09|| align=right|3,712||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51450)||2001 FS30|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,127|| align=right|3,71|| align=right|3,682||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(51451)||2001 FE31|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,154|| align=right|1,86|| align=right|3,693||MBA||22. marec 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(51452)||2001 FO33|| align=right|15,9|| align=right|2,241|| align=right|0,094|| align=right|3,05|| align=right|3,354||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51453)||2001 FU36|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,209|| align=right|12,50|| align=right|4,132||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51454)||2001 FX37|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,100|| align=right|4,62|| align=right|3,427||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51455)||2001 FC38|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,180|| align=right|4,27|| align=right|3,725||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51456)||2001 FX38|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,190|| align=right|2,71|| align=right|3,350||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51457)||2001 FP41|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,118|| align=right|14,19|| align=right|3,804||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51458)||2001 FL42|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,141|| align=right|1,14|| align=right|3,375||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51459)||2001 FC43|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,206|| align=right|1,71|| align=right|3,265||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51460)||2001 FQ43|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,149|| align=right|2,09|| align=right|3,237||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51461)||2001 FV43|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,231|| align=right|1,65|| align=right|3,609||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51462)||2001 FX43|| align=right|16,5|| align=right|2,176|| align=right|0,108|| align=right|3,71|| align=right|3,210||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51463)||2001 FJ47|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,168|| align=right|2,34|| align=right|3,665||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51464)||2001 FY47|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,017|| align=right|4,30|| align=right|4,303||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51465)||2001 FZ47|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,096|| align=right|4,85|| align=right|3,478||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51466)||2001 FK48|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,221|| align=right|5,50|| align=right|4,230||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51467)||2001 FQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,138|| align=right|3,43|| align=right|3,496||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51468)||2001 FD50|| align=right|15,4|| align=right|2,220|| align=right|0,194|| align=right|3,62|| align=right|3,306||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51469)||2001 FB52|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,078|| align=right|4,40|| align=right|3,319||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51470)||2001 FC52|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,104|| align=right|3,57|| align=right|3,557||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51471)||2001 FB53|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,185|| align=right|4,11|| align=right|3,668||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51472)||2001 FU53|| align=right|14,1|| align=right|2,751|| align=right|0,276|| align=right|8,20|| align=right|4,561||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51473)||2001 FW54|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,220|| align=right|5,35|| align=right|4,088||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51474)||2001 FG55|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,166|| align=right|5,36|| align=right|3,659||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51475)||2001 FQ55|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,122|| align=right|13,47|| align=right|4,636||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51476)||2001 FS55|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,210|| align=right|12,73|| align=right|3,802||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51477)||2001 FP57|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,142|| align=right|5,07|| align=right|3,385||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51478)||2001 FX60|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,131|| align=right|7,26|| align=right|3,489||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51479)||2001 FG65|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,225|| align=right|6,37|| align=right|3,384||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51480)||2001 FN67|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,111|| align=right|4,15|| align=right|3,522||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51481)||2001 FG70|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,149|| align=right|5,30|| align=right|3,467||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51482)||2001 FY70|| align=right|15,4|| align=right|2,162|| align=right|0,195|| align=right|4,83|| align=right|3,179||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51483)||2001 FP71|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,233|| align=right|8,44|| align=right|4,475||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51484)||2001 FU72|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,081|| align=right|3,83|| align=right|3,239||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51485)||2001 FB73|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,135|| align=right|7,54|| align=right|3,665||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51486)||2001 FL73|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,143|| align=right|5,25|| align=right|3,568||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51487)||2001 FL74|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,145|| align=right|7,22|| align=right|3,461||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51488)||2001 FV75|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|15,20|| align=right|4,229||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51489)||2001 FM76|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,116|| align=right|7,31|| align=right|3,654||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51490)||2001 FQ76|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,111|| align=right|4,82|| align=right|3,405||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51491)||2001 FS76|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,178|| align=right|5,35|| align=right|3,491||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51492)||2001 FK77|| align=right|15,2|| align=right|2,337|| align=right|0,144|| align=right|7,71|| align=right|3,573||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51493)||2001 FE79|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,188|| align=right|5,63|| align=right|3,579||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51494)||2001 FG79|| align=right|14,5|| align=right|2,906|| align=right|0,193|| align=right|6,85|| align=right|4,954||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51495)||2001 FO79|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,150|| align=right|6,31|| align=right|3,368||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51496)||2001 FT79|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,198|| align=right|16,36|| align=right|5,352||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51497)||2001 FB80|| align=right|13,9|| align=right|2,704|| align=right|0,171|| align=right|14,43|| align=right|4,446||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51498)||2001 FW80|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,137|| align=right|12,94|| align=right|3,763||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51499)||2001 FF81|| align=right|15,8|| align=right|2,220|| align=right|0,083|| align=right|6,73|| align=right|3,307||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51500)||2001 FE83|| align=right|16,4|| align=right|2,201|| align=right|0,185|| align=right|2,02|| align=right|3,264||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov